TAV steht für:
 TAV Airports Holding, türkischer Flughafenbetreiber (u. a. Flughafen Istanbul und Ankara)
 TAV Construction, türkischer Baukonzern
 Technikbasiertes Abfertigungsverfahren 
 Tendo Aikido-Verband
 Treno Alta Velocità, ein Projekt zum Aufbau eines Hochgeschwindigkeits-Schienennetzes in Italien
 Tagesverantwortlicher, Redaktionsverantwortlicher Mitarbeiter z. B. bei Medien
 Tau Airport (IATA-Code), ehemaliger Flugplatz auf Taʻū, Amerikanisch-Samoa

tav steht für:
 Tatuyo (ISO-639-3-Code), Tucano-Sprache in Kolumbien

Abkürzung